Waltham se poate referi la:

 Waltham Cross, oraș în comitatul Hertfordshire, regiunea Eest, Anglia
 Waltham Forest, burg în nordul Londrei
 Bishop's Waltham, oraș în comitatul Hampshire, regiunea South East, Anglia
 Emily Waltham, personaj fictiv din serialul Friends